HNK Gorica je hrvatski nogometni klub iz Velike Gorice. U nogometnoj sezoni 2. HNL 2017./18. osvojila je prvo mjesto i tako izborila plasman za 1. HNL 2018./19.

Povijest 

Klub je osnovan 2009. godine ujedinjenjem NK Radnika iz Velike Gorice i NK Poleta iz Buševca. Klubovi su se ujedinili zbog financijskih razloga Radnika.

NK Polet je osnovan 1934. godine, a NK Radnik 1945. godine.

Radnik je za vrijeme SFRJ imao prosječne rezultate, a većina impresivnih rezultata je došla osamostaljenjem Republike Hrvatske. S novoizgrađenim stadionom (koji je građen za potrebe Univerzijade 1987.), i Radnik je sudjelovao u premijeri 1. HNL. U tom je rangu sudjelovao još u sezonama 1992./93. i 1993./94. Zatim, od 1995. pa do 2009. godine Radnik je slabio, te je tada došlo do ujedinjenja, s ciljem postizanja ulaska u 2. HNL.

U svojoj premijernoj sezoni u 2. HNL, 2010./11., osvojili su prvo mjesto, ali nisu se plasirali u 1. HNL zbog neimanja licence za nastup.

U svojoj debitantskoj sezoni u 1. HNL 2018./19. osvojili su 5. mjesto, te su tim rezultatom postali jedni od najuspješnijih debitanata u 1. HNL.

Uspjesi  
 1. NL / 2. HNL 
 prvak: 2010./11., 2017./18.  
 drugoplasirani: 2016./17. 

 3. HNL - Zapad 
 prvak: 2009./10. 

 Kup NS Zagrebačke županije 
 pobjednik: 2014./15., 2015./16., 2016./17. 
 finalist: 2012./13., 2018./19.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači 

  Andrej Panadić (igrao u mlađim uzrastima)
  Dubravko Pavličić (igrao u mlađim uzrastima)
  Željko Župetić (igrao u mlađim uzrastima)
  Mario Cvitanović (igrao u mlađim uzrastima)
  Igor Mostarlić

Povezani članci  
 NK Radnik Velika Gorica 
 NK Polet Buševec

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Gorica
Šport u Velikoj Gorici